Полисадов — русская фамилия.

Известные носители 
 Полисадов, Василий Петрович (1815—1878) — духовный писатель и проповедник, протоиерей, профессор.
 Полисадов, Григорий Афанасьевич (1836 — после 1911) — российский писатель, очеркист и историк.
 Полисадов, Иоанн Никитич (1823—1886) — российский проповедник, протоиерей.
 Полисадов, Пётр Васильевич (1848—1876) — российский врач, хирург; сын В. П. Полисадова.
 Полисадов, Сергей Васильевич (1850—1894) — капитан 1-го ранга, директор маяков и лоции Черного и Азовского морей/